Деэсас-де-Гуадикс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Монтес. Занимает площадь 72 км². Население — 433 человека (на 2010 год). Расстояние — 119 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 

Муниципалитеты Гранады